Temminck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Coenraad Jacob Temminck
 Thylacinus Temminck